Кубок Німеччини з футболу 2010–2011 — 68-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул захищала мюнхенська Баварія. Переможцем став Шальке 04, який переміг в національному кубку вп'яте. У фіналі брала участь команда другої Бундесліги.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 серпня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 серпня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня 2010

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2010

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 грудня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 грудня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 2011

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 січня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 січня 2011

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 березня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 березня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Німеччини на soccerway 

2010—2011
Німеччина
Німеччина
2010 у німецькому спорті
2011 у німецькому спорті